La saison 2008-2009 est la seizième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Première phase 

Le HK Orange 20 est le nom donné à l'équipe de Slovaquie junior.

Deuxième phase 
Poule de 1 à 6

Poule de 7 à 13

Séries éliminatoires

Effectif champion 2008/2009 - HC Košice 
 Gardiens de buts : Miroslav Lipovský, Július Hudáček, Matúš Andreanin  
 Défenseurs : Ľubomír Chmelo, Juraj Kledrowetz, Radek Deyl, Michal Grman, Michal Kozák, Petr Mocek, Tomáš Slovák, Jaroslav Špelda, Marcel Šterbák, Ján Tabaček
 Attaquants : Peter Bartoš, Juraj Faith, Stanislav Gron, Rudolf Huna, Peter Húževka, Richard Jenčík, Jan Kopecký, Michel Miklik, Matúš Petričko, Ladislav Ščurko, Marcel Šimurda, Jaroslav Kmiť, Juraj Sýkora  
 Entraîneurs : Anton Tomko, Pavel Hulva, Ján Bajtoš

Poule de relégation

Barrage de relégation 
 HK Spišská Nová Ves - MMHK SkiPark Kežmarok 4:1 (3:2, 1:0, 4:2, 2:5, 3:1)
 HK Aquacity ŠKP Poprad - ŠHK 37 Piešťany 4:0 (9:2, 6:2, 4:3, 2:1p)

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie M
2008 en Slovaquie
2009 en Slovaquie